Dix-Février ou X-Février ou 10-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 Le  :  et déportation vers l'Allemagne de la population du village de Montescourt-Lizerolles, près de Jussy dans l'Aisne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol « 10 de Febrero » ou « Diez de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 10 de Febrero », à Xalapa, dans l'État de Veracruz.

En portugais  « 10 de Fevereiro » ou « Dies (de) Fevereiro »
En Angola : événements non connus
 « Avenida 10 (de) Fevereiro » ou « Avenida Dies (de) Fevereiro », à Benguela, dans la province de Benguela.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10